

Горскіно — село, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Горскіно — село, Талицький міський округ, Свердловська область